Ни́жнее Альму́рзино () — село в Алькеевском районе Республики Татарстан, в составе Юхмачинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «түбән» (нижний) и антропонима «Әлморза» (Альмурза).

География 
Село находится в 1 км от реки Малый Черемшан, в 41 км к югу от села Базарные Матаки.

История 
Село основано не позднее 1692 года. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Старое Альмурзино.

В первой половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян (из бывших ясачных татар, в том числе крещёных, экономических крестьян, казённых поселян). Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство.

В 1836 году в селе построена мечеть, позже закрыта, открыта вновь в 1876 году. В конце 1880-х — начале 1890-х годов открыт мектеб (в 1895 году обучалось 12 мальчиков).

В начале XX века в селе функционировали 2 мельницы, 3 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1026,8 десятины.

До 1920 года село входило в Юхмачинскую волость Спасского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Спасского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Алькеевском, с 10 февраля 1935 года в Кузнечихинском,  с 19 февраля 1944 года в Юхмачинском, с 7 декабря 1956 года в Кузнечихинском, с 28 октября 1960 года в Алькеевском, с 1 февраля 1963 года в Куйбышевском, с 12 января 1965 года в Алькеевском районах.

Население 

Национальный состав села:татары – 79%, русские – 20%.

Социальные объекты 
Фельдшерско-акушерский пункт, клуб.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Алькеевского района